Bedrijf
 Kraft Foods, een Amerikaanse multinational

Fictief figuur
 Kraft, personage uit de roman Catch-22

Personen met de achternaam Kraft
 Adam Kraft, Duits beeldhouwer
 Beppie Kraft, Nederlands volkszangeres
 Gisela Kraft, Duits schrijfster en vertaalster
 Hannelore Kraft, Duits politica
 Ivonne Kraft, Duits mountainbikester
 Nina Kraft, Duits triatlete
 Sjeng Kraft, Nederlands musicus
 Stefan Kraft, Oostenrijks schansspringer
 Thomas Kraft, Duits voetballer

Sport
 Kraft Nabisco Championship, Amerikaans golftoernooi